Derwent bezeichnet:

 Derwent River (Tasmansee) Fluss zur Tasmansee in Tasmanien, Australien. 
 mehrere Flüsse in Großbritannien:
 Derwent (Derbyshire)
 Derwent (Irische See), Fluss zur Irischen See im Lake District in Cumbria, England.
 River Derwent (River Ouse), Nebenfluss des River Ouse in Yorkshire, England
 Derwent (Tyne), Nebenfluss des Tyne im County Durham, England
 ein Strahltriebwerk von Rolls-Royce, siehe Rolls-Royce Derwent
 einen Ort in Derbyshire, der im Ladybower Reservoir versunken ist.

Siehe auch:
 Derwent Valley Mills, die erste Textilfabrik der Welt 
 Derwent Reservoir (Derbyshire), ein Stausee des Derwent in Derbyshire
 Derwent Reservoir (Nordost-England), ein Stausee des Derwent im County Durham
 Derwent Water, ein natürlicher See im englischen Lake District
 Derwent Cumberland Pencil Company, ein englischer Schreibwarenhersteller
 Universität York, Heimat des Derwent College
 Derwent World Patent Index (DWPI), Datenbank, die Patentanmeldungen und -erteilungen aus den 44 patentausgebenden Behörden weltweit enthält

Siehe auch:
 Dervent